John Huston Finley ist der Name folgender Personen:

* John H. Finley (1863–1940), US-amerikanischer Politikwissenschaftler 
 John Huston Finley, Jr. (1904–1995), US-amerikanischer Klassischer Philologe